E83 peut faire référence à :
 BMW X3 (type E83), première génération de la BMW X3 ;
 Route européenne 83, reliant Byala à Sofia en Bulgarie ;
 Troubles du métabolisme des minéraux, d'après la Classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres